Malato Malata
 Charles Malato, écrivain, éditeur et journaliste anarchiste français d'origine italienne
 Giusi Malato,  poloïste internationale italienne